Виктор Владимирович Хряпа (3 августа 1982, Киев, СССР) — российский профессиональный баскетболист и функционер, игравший на позиции тяжёлого форварда. В настоящее время член Исполнительного комитета РФБ. Младший брат известного украинского баскетболиста Николая Хряпы.

Карьера 
Виктор Хряпа начал свою карьеру в саратовском «Автодоре» под руководством Владимира Родионова. В отличие от старшего брата Николая Хряпы, выступавшего за сборную Украины, Виктор сохранил право выступать за сборную России. В качестве игрока «Автодора» Хряпа на пару с другом Сергеем Моней стали лидерами молодёжной сборной России. После дебюта Хряпы в старшей национальной команде на чемпионате мира 2002 он перешёл в ЦСКА. Виктор Хряпа был выбран под двадцать вторым номером на драфте НБА 2004 года «Нью-Джерси Нетс», а затем был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Эдди Гилла. 28 июня 2006 года, в день драфта 2006 года, он был обменян в «Чикаго Буллз» вместе с Тайрусом Томасом на права на Ламаркуса Олдриджа. В отличие от руководившего орегонцами Нэйта Макмиллана, тренер «Буллс» Скотт Скайлз не доверял россиянину, за два сезона он принял участие всего в 42 матчах, получая при этом по 7 минут игрового времени, а в остальных либо не выходил на площадку, либо не попадал в заявку.

Летом 2007 года агент Хряпы при поддержке московского ЦСКА начали переговоры с «Портлендом» по выкупу контракта форварда и 7 февраля 2008 года Виктор стал игроком армейцев до 2012 года. С ЦСКА он выиграл чемпионат России по баскетболу в 2008 году, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах, Единую Лигу ВТБ (2009, 2010, 2012, 2013) и чемпионат Евролиги в 2008 и 2016 годах.

25 июня 2018 года стало известно, что Хряпа покинул ЦСКА. В составе команды Виктор провёл 611 матчей (лидер за историю клуба), из которых 422 – в стартовом составе, в среднем набирал 6,8 очка, 5,2 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 20,7 минуты в среднем за игру. В составе ЦСКА Виктор выиграл 2 титула чемпиона Евролиги, 13 – чемпиона России, 8 – чемпиона Единой лиги ВТБ. Был выбран в первую (2009/2010) и вторую (2012/2013, 2013/2014) символические пятерки Евролиги, признан лучшим игроком защитного плана Евролиги (2009/10), MVP плей-офф Единой лиги ВТБ (2013), MVP плей-офф БЕКО ПБЛ (2010/2011), назван лучшим игроком России (2013) по версии «Советского спорта» (приз Александра Гомельского) и «Спорт-Экспресса». С начала сезона 2009/2010 носил звание капитана команды.

Сборная России 

Вершиной карьеры Хряпы в сборной стал золотой Евробаскет 2007 года, по ходу которого он вместе с Андреем Кириленко были лидерами сборной. В среднем в 9 матчах Виктор набирал 11,2 очка, попал 16 трехочковых (лучший в команде), делал 7,8 подбора (4-й на турнире), 3,2 передачи (5-й) и 2,1 перехвата (2-й), после турнира Хряпа стал заслуженным мастером спорта России. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. На чемпионате Европы 2009.

В 2011 году Хряпа принял участие в чемпионате Европы в Литве. Россияне закончили турнир, потерпев лишь одно поражение в одиннадцати матчах — от сборной Франции в полуфинале. В матче за третье место сборная России в упорной борьбе переиграла сборную Македонии и завоевала бронзовые медали.

В 2012 году Виктор Хряпа принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне, на которой сборная завоевала бронзовую медаль. По ходу группового турнира Хряпа был одним из ведущих игроков в команде, набирал 7,1 очка, делал 6,3 подбора (2-й в команде) и 4,2 передачи (2-й) в среднем за игру. На групповом этапе сборная выиграла 4 матча из 5, в том числе у испанцев — действующих чемпионов Европы, и заняла в группе первое место. В полуфинале, в игре против сборной Испании, сборная России уступила, а Хряпа набрал всего 2 очка. В игре за бронзовые медали россияне победили сборную Аргентины, Виктор провёл на площадке 31 минуту и набрал 9 очков.

В декабре 2013 года объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (2): 2007/2008, 2015/2016
  Серебряный призёр Евролиги (2): 2008/2009, 2011/2012
  Бронзовый призёр Евролиги (4): 2003/2004, 2009/2010, 2012/2013, 2014/2015
  Чемпион Единой лиги ВТБ (8): 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Чемпион России (13): 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Обладатель Кубка России (1): 2009/2010

Сборная Россия 
  Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2012
  Чемпион Европы: 2007
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2011

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Виктор Хряпа: «В НБА меня называли русской росомахой»

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные функционеры России